Eriksberg (Uddevalla), een plaats in de gemeente Uddevalla in het Zweedse landschap Bohuslän.
 Eriksberg (Upplands-Bro), een plaats in de gemeente Upplands-Bro in het Zweedse landschap Uppland.